Jõesuu – wieś w Estonii, w gminie Kõrgessaare, w prowincji Hiiu
 Jõesuu – wieś w Estonii, w gminie Jõelähtme, w prowincji Harju
 Jõesuu – wieś w Estonii, w gminie Tori, w prowincji Pärnu.